Conquesta aragonesa de Sardenya, materialitzada per Jaume el Just entre 1323 i 1326 contra els interessos pisans i venecians
 Conquesta musulmana de Sardenya, part de l'expansió de l'Islam durant l'edat mitjana
 Conquesta de Sardenya (1717), per part d'Espanya al Sacre Imperi